L'expression « cathédrale de Vancouver » peut désigner :
 la cathédrale de l'Église du Christ (), cathédrale de l'Église anglicane du Canada ;
 la cathédrale du Saint-Rosaire, cathédrale de l'Église catholique.

Vancouver